Ligia Kamada ou Li Kamada como é conhecida nos últimos anos no Vale do Paraíba é uma cantora, instrumentista e produtora musical brasileira. O primeiro disco solo, “Yermandê” (YB music), foi lançado em 2016. No mesmo ano lançou o álbum "Entre" com o trio Salve as Kamadas Líricas" (YB music).

A carreira musical começou muito antes. Ainda criança, o pai que era músico, cantava sempre junto à filha. À época, Li Kamada começou a cantar e a tocar violão com o pai e posteriormente, iniciou os estudos de percussão.

Ao longo da carreira, Li se apresentou ao lado de Jarbas Mariz, Gereba, Badi Assad, Arnaldo Antunes, Makumbacyber, Q'Saliva, Jair Rodrigues, Dominguinhos,  Salve as Kamadas Líricas entre outros. Atualmente, é integrante do grupo Baião de Spokens, que já se apresentou ao lado de BNegão, Karina Buhr, Juçara Marçal, Siba, Dani Nega, integra também o SOLLO Duo e Duo Du Vent, na qual faz dupla com Diogo Oliveira, tocando composições autorais e interpretando canções francesas. Ela também integrou os grupos de teatro Oficina e XPTO.

Em 2005, com os parceiros Pipo Pegoraro e Pablo Casella, partiu em turnê pela Europa, tocando em importantes festivais e casas de shows da Bélgica e da Holanda, tais como Paradiso (Amsterdã, Holanda), Leffingeleuren (Leffinge, Bélgica) e Supernatural (Utrecht, Holanda). Morando em Paris fez parte do grupo Teranga se apresentando no Parc De La Villette, UNESCO e festivais pela França.

Sete anos depois, ao voltar ao Brasil, estabeleceu-se na Serra da Mantiqueira. "Foi no Vale do Paraíba que a artista encontrou o ambiente ideal para coordenar as ideias e produzir seu primeiro trabalho solo: 'Yermandê' (YB Music). O álbum com nove composições traz um compilado das experiências compartilhadas com diferentes etnias que, no disco, revelam-se como grandes influências musicais para a cantora. Nessa atmosfera, o título em uolofe, dialeto senegalês, cai sem indícios de estranhamento. Yermandê, explica Ligia, significa compaixão."

“Yermandê” foi gravado no estúdio Traquitana, em São Paulo, produzido por Marcelo Dworecki e Cris Scabello. Os dois também fazem parte da banda "Bixiga 70" , baixo e guitarra respectivamente. Time que também contou com outros integrantes do "Bixiga 70" Daniel Gralha (trompete), Décio 7 (programação), Rômulo Nardes (percussão) e os convidados Otávio Ortega (piano), Peri Pane (violoncelo) e o velho parceiro de aventuras na Europa, Pipo Pegoraro (programação). Parceiro de letras em duas canções, o poeta arrudA ainda participa declamando um poema em “Água da Fonte”.

Fruto de um longo percurso da artista, que durou sete anos na Europa e outros na Serra da Mantiqueira, o trabalho é uma projeção das vivências de Li: sensíveis e, ao mesmo tempo, intensas."

O disco foi bem recebido pela crítica com shows em vários espaços e Festivais do Vale e lançamentos no SESC São José dos Campos, em 22 de outubro, e no SESC Ipiranga, em 6 de novembro.

Atualmente integra a SOLLO DUO com a instrumentista e produtora musical Luise Martins, Baião de Spokens e Duo Du Vent, além de produzir o trabalho solo e ter lançado no período da quarentena a série Povo em Pé, com produções audiovisuais gravadas ao vivo nas montanhas da Serra da Mantiqueira.   

Lançou em 2018 o single ´Atravessa` com o produtor e músico Victor Rice, em 2019 o single ´Nu Peito` com Sollo e recentemente em 2020 o single “Love and Unity” com a banda inglesa Soothsayers.  

Em agosto de 2020 lançou o primeiro vídeo-poema de uma série de 7 composições em parceira com o poeta arrudA – livro “Fragmentos de uma Canção Impossível”.  

Atua como diretora e produtora musical de trilhas sonoras para espetáculos de dança, teatro e criações audiovisuais.

Discografia 

YERMANDÊ (2016)
 Au-delà de soi
 Abriu a Porta
 Ando a Pé
 Atento 
 Yermandê
 Água da Fonte
 Aqui na Roça
 Atravessa
 Avec les autres

ENTRE (2016)
 Canção que Voa
 Entre
 Tá
 Ela Mora na Beira do Mar
 Mainá
 Cavalo Branco
 Fogueira
 O Oco do Toco
 Terra de Motores
 Oya

Singles: 
 Atravessa (2018) . produzido por Victor Rice (YB Music)
 Nu Peito (2019) . produzido por Sollo Duo (YB Music)
 Love and Unity (2020) . com a banda inglesa Soothsayers (WahWah45)

Ligações externas 
Página oficial
https://ligiakamada.com/press/

Compositores do Brasil
Compositoras